– polskie wydawnictwo mangowe z siedzibą w Warszawie założone w 1999 roku przez Aleksandrę Watanuki, Martynę Taniguchi i Kenichiro Watanukiego. Pierwszą publikacją wydawnictwa była seria Cześć, Michael! autorstwa Makoto Kobayashiego.

Wydane tytuły

Seria Jednotomówki Waneko

Inne publikacje 
 Baśnie japońskie (t. 1, od 2007)
 Jak powstaje manga? (t. 1–13, od 2001)
 Kana na wesoło (t. 1–4, od 2006)
 Mangamix
 Ptaszek, dzwonek i ja – dzieła wybrane Misuzu Kaneko (2005)
 Świat z papieru i stali: Okruchy Japonii (2005)
 The New Generation of Manga Artist (t. 1–4)
 Tokio dla Otaku (premiera 2011)
 Japoński Codziennik (premiera od 2011)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wydawnictwa

Dystrybutorzy mangi
Polskie wydawnictwa z siedzibą w Warszawie
Polskie wydawnictwa komiksowe